Széplaki Pál (1747–?) református lelkész 
 Széplaki Pál (?–?) ügyvéd, református főiskolai jogtanár, Széplaki Pál református lelkész fia
 Széplaki Pál (1945–) lovas olimpikon, mesteredző